Бусси, Джованни Баттиста (1755—1844) — итальянский куриальный кардинал.
 Бусси, Пьетро Франческо (1684—1765) — итальянский куриальный кардинал и доктор обоих прав.
 Бусси де Альенде, Ортенсия (1914—2009) — чилийский общественно-политический деятель.
 Бусси де Претис, Джованни Баттиста (1721—1800) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Бусси-суль-Тирино — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.